Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju 2015 je bilo enainpetdeseto svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju, ki je potekalo med 18. februarjem in 1. marcem 2015 v Falunju, Švedska. Tekmovalo se je v enaindvajsetih disciplinah.

Dobitniki medalj

Smučarski teki

Moški

Ženske

Nordijska kombinacija

Smučarski skoki

Moški

Ženske

Mešano

Sklici in opombe

Zunanje povezave

 

2015
2015 v športu
Športne prireditve na Švedskem
Šport v Falunu